|-
| 127501 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127502 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127503 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127504 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127505 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127506 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127507 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127508 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127509 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127510 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127511 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127512 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127513 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127514 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127515 Nitta ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 127516 Oravetz ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 127517 Kaikepan ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 127518 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127519 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127520 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127521 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127522 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127523 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127524 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127525 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127526 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127527 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127528 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127529 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127530 - ||  || 15 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127531 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127532 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127533 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127534 - ||  || 30 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127535 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127536 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127537 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127538 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127539 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127540 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127541 - ||  || 12 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127542 - ||  || 10 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127543 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127544 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127545 Crisman ||  || 4 decembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 127546 - ||  || 4 decembrie 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 127547 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 127548 - || 2002 YM || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127549 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127550 - ||  || 27 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127551 - ||  || 28 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127552 - ||  || 28 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127553 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127554 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127555 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127556 - ||  || 31 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127557 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127558 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127559 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127560 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127561 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127562 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127563 - ||  || 31 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127564 - || 2003 AX || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127565 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127566 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127567 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127568 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127569 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127570 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127571 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127572 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127573 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127574 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127575 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127576 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127577 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127578 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127579 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127580 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127581 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127582 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127583 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127584 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127585 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127586 - ||  || 11 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127587 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127588 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127589 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127590 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127591 - ||  || 23 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 127592 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127593 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127594 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127595 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127596 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127597 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127598 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127599 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127600 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-